Die Prva Makedonska Liga 1996/97 war die fünfte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Titelverteidiger Sileks Kratovo wurde zum zweiten Mal Meister und nahm als erste Mannschaft Mazedoniens an der Champions League teil.

Modus 
Die Saison wurde in diesem Jahr mit vierzehn Mannschaften durchgeführt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97